Казбек Саидалиев (род. 26 августа 1990 года,) — российский боец смешанных единоборств, представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2009 года, известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACA.

Спортивные достижения 
 Чемпионат Дагестана по кудо — ;
 Чемпионат России по кудо — ;
 Чемпионат России по рукопашному бою — ;
 Чемпионат Евразии по рукопашному бою — ;
 Мастер спорта по боксу.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|11-3
| Дмитрий Андрюшко
|Решением
|AMC Fight Nights 103: Раисов - Махно
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
| Алиссон Висенте
|Техническим нокаутом (удары)
|AMC Fight Nights 99
|
|align="center"|3
|align="center"|0:50
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
| Осман Абдулазизов
|Сабмишном (удушение анаконды)
|GFC 23 Gorilla Fighting 23
|
|align="center"|2
|align="center"|1:22
|Алма-Ата, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
| Роджерс Соуза
|Решением (единогласным)
|ACA 91 Absolute Championship Akhmat
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|7-3
| Алихан Вахаев
|Решением (единогласным)
|WFCA 48 Zhamaldaev vs. Khasbulaev 2
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Поражение
|align=center|7-2
| Алексей Стоян
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|WFCA 38 Grozny Battle
|
|align="center"|3
|align="center"|1:11
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Горан Релжич
|Решением (единогласным)
|WFCA 23 - Grand Prix Akhmat
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Таннер Босер
|Решением (единогласным)
|WFCA 17 - Grand Prix Akhmat
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Жоирзон Пиров
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 4
|
|align="center"|1
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Евгений Мякинкин
|Решением (единогласным)
|ProFC - Grand Prix Global Finals
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-1
| Алексей Кудин
|Нокаутом (удар)
|ProFC - Grand Prix Global Finals
|
|align="center"|1
|align="center"|2:22
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Мухумат Вахаев
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|ProFC Grand Prix Global - Caucasus
|
|align="center"|2
|align="center"|2:08
|Дербент, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Омар Омаров
|Решением (единогласным)
|ProFC Grand Prix Global - Caucasus
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Дербент, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Марат Багаев
|Нокаутом (удар)
|SMT - Shivirli Mixfight Tournament
|
|align="center"|2
|align="center"|3:30
|Магарамкент, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Казбека Саидалиева на сайте Sherdog
 Профиль Казбека Саидалиева на сайте Fighttime
 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Дагестана